Euclea neghelliensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Georg Cufodontis. Euclea neghelliensis ingår i släktet Euclea och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
neghelliensis